Thyreophora — позатаксономічна група травоїдних птахотазових динозаврів, що існували протягом юрського та крейдяного періодів. Група включає в себе стегозаврів та анкілозаврів та ряд менш відомих родин.

Класифікація

Еволюція 
Першими тиреофорами були стегозавроїди. Наприклад, хуаянгозавр. Потім, у кінці юрського періоду було дуже багато стегозаврів. Потім з'явилися нодрозаври, наприклад, гастонія. А у кінці кредового періоду було багато анкіллозаврів.

Таксономія 
Класифікація запропонована Butler et al., 2011 та Thompson et al., 2011.

 Thyreophora
 Emausaurus
 Scutellosaurus
 ?Tatisaurus
 Thyreophoroidea
 Родина Scelidosauridae
 ?Bienosaurus
 ?Lusitanosaurus
 Scelidosaurus
 Eurypoda
 Підряд Ankylosauria
 Родина Ankylosauridae
 Родина Nodosauridae
 Підряд Stegosauria
 Родина Huayangosauridae
 Родина Stegosauridae

Філогенія 
Філогенічна кладограма запропонована у 2011 році палеонтологами Richard S. Thompson, Jolyon C. Parish, Susannah C. R. Maidment and Paul M. Barrett.

Примітки 

Птахотазові